Nazwisko
 Lee Richardson
 Monika Richardson
 Natasha Richardson
 Owen Willans Richardson – fizyk angielski, laureat Nagrody Nobla 1928
 Peter Richardson − angielski bokser, olimpijczyk
 Tony Richardson

Miejscowości w USA:
 Richardson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
Gminy w USA:
 Richardson (ang. Richardson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Richardson (ang. Richardson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Richardson (ang. Richardson Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Richardson (ang. Richardson County) – w stanie Nebraska